Colonia el Paraíso kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia el Paraíso, Cuautla, 
 Colonia el Paraíso, Zacatepec, 
 Colonia el Paraíso, Veracruz, San Andrés Tuxtla, 
 Colonia el Paraíso, Jojutla, 
 Colonia el Paraíso, Guerrero, Tlapa de Comonfort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar